В історії відеоігор, епоха 32/64-розрядних ігрових систем стала п'ятим поколінням ігрових приставок. У цей час на ринку домінували три системи — Sega Saturn (1994), Sony PlayStation (1994) і Nintendo 64 (1996). Ця епоха почалася в 1993 і закінчилася в 2006. Демографія продажів цих консолей сильно розрізнялася, але всі три приставки брали участь в консольної війні цієї ери. FM Towns Marty, 3DO, PC-FX і Atari Jaguar теж були частиною п'ятого покоління, але їх продажу були відносно невеликі і не зробили значного впливу на ринок. У даний період вийшли три оновлені версії Nintendo Game Boy: Game Boy Color, Game Boy Light (тільки в Японії) і Game Boy Pocket.

У п'ятому поколінні стало помітним напрямок емуляції — персональні комп'ютери стали досить потужними для емуляції 8- і 16-розрядних систем.

CD проти картриджа 
Під час 32/64-біт епохи Nintendo вирішила використовувати ігровий картридж як носій для Nintendo 64. Публічно Nintendo обґрунтовувала рішення тим, що ігри з картриджів завантажуються швидше, а виробництво піратських картриджів було досить складною справою. Однак вигода виявилася сумнівною, оскільки це дало Nintendo можливість збирати великі ліцензійні плати з розробників, а також виробництво картриджів набагато дорожче, ніж виробництво дисків.

Консолі п'ятого покоління

Порівняння

Інші консолі

Продажі консолей

Портативні консолі

Ігри

Серії ігор, створені в п'ятому поколінні 

 Petz
 1080 ° Snowboarding
 Ace Combat
 Ape Escape
 Arc the Lad
 Armored Core
 Baldur's Gate (на консолях)
 Banjo-Kazooie
 Серія Battle Arena Toshinden
 Серія Colony Wars
 Серія Crash Bandicoot
 Серія Cruis'n
 Dance Dance Revolution
 Daytona USA
 Dead or Alive
 Digimon World
 Doubutsu no Mori (відомо як Animal Crossing)
 Dynasty Warriors
 Extreme G
 Gex
 Grandia
 Grand Theft Auto
 Gran Turismo
 Guilty Gear
 House of the Dead
 Klonoa
 Marvel vs. Capcom
 Medal of Honor
 Mario Party
 MediEvil
 Mega Man Legends
 Metal Gear Solid
 Need for Speed
 NiGHTS into Dreams ...
 Oddworld
 Panzer Dragoon
 Parappa the Rapper
 Perfect Dark
 Persona
 Pokémon
 Quake
 Rayman
 Resident Evil
 Ridge Racer
 Sakura Wars
 San Francisco Rush
 Sega Rally Championship
 Silent Hill
 Spyro the Dragon
 Star Wars Rogue Squadron
 Street Fighter Alpha (Zero в Японії)
 Suikoden
 Super Smash Bros.
 Syphon Filter
 Tekken
 To Heart
 Tom Clancy's Rainbow Six
 Tomb Raider
 Tony Hawk's Pro Skater
 Twisted Metal
 Turok
 Unreal
 Virtua Fighter
 Wild Arms
 WipEout  
 WWE SmackDown
</div>

Примітки 

 
5
5